Krásný Les – miejscowość w Czechach, w powiecie Karlowe Wary
 Krásný Les – miejscowość w Czechach, w powiecie Liberec
 Krásný Les – tamtejszy przystanek kolejowy